

Щепанек — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Щепанек — село в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства